Die Saison 1982/83 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 14. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1983. Dies schaffte der TuS Derschlag im Finale gegen den TSV Bayer Dormagen. Beide Mannschaften stiegen auf.

In die Oberligen mussten mit dem SC Herford (Westfalen) und dem TuS Niederpleis (Mittelrhein) zwei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
TV Emsdetten – TSV Bayer Dormagen

TuS Derschlag – OSC 04 Rheinhausen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

TuS Derschlag

Vizemeister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

TSV Bayer Dormagen

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TV Emsdetten
 Wermelskirchener TV
 SG Olympia Longerich
 TuS Daun

Absteiger aus der 2. Bundesliga:
 TuS Derschlag

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1982/83
Handballsaison 1982/83